Riksväg 15 kan syfta på:

Riksväg 15, Sverige –  en riksväg som börjar i hamnen i Karlshamn och slutar i Halmstad
Riksväg 15, Finland – en av Finlands huvudvägar
Riksväg 15, Nederländerna – mellan Maasvlakte och Enschede
Riksvei 15 – en väg i Norge, se Lista över riksvägar i Norge
Historisk Riksväg 15 – en väg i Sverige mellan Malmö och Norrköping, numera kallad E22